Le terme Dumoine est un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Toponymes 
Fort Dumoine, un poste de traite construit sous le régime français en Nouvelle-France et situé au confluent de la rivière Dumoine et de la rivière des Outaouais.
Dépôt-Dumoine, un dépôt forestier, dans le territoire non organisé de Les Lacs-du-Témiscamingue, MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Dumoine, un lieu-dit, dans le territoire non organisé de Lac-Nilgaut, Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), au Québec.
Chemin Dumoine, dans la municipalité de Rapides-des-Joachims, dans la MRC de Pontiac (municipalité régionale de comté), en Outaouais (Québec), au Québec.
Lac Dumoine, lac dans le territoire non orgnaisé de Les Lacs-du-Témiscamingue, MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Petit lac Dumoine, lac dans le territoire non organisé de Lac-Nilgaut, dans la MRC de Pontiac (municipalité régionale de comté), en Outaouais (Québec), au Québec.                       		
Rivière Dumoine, affluent de la rivière des Outaouais, se déversant dans la municipalité de Rapides-des-Joachims,Pontiac (municipalité régionale de comté), en Outaouais (Québec), au Québec.                       					                                   
Ruisseau Dumoine, ruisseau du territoire non organisé de Lac-Nilgaut, Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), au Québec.
Zec Dumoine, une zone d'exploitation contrôlée, dans le territoire non organisé de Les Lacs-du-Témiscamingue, MRC Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.